Китайська Суперліга 2016 — 57-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вшосте поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2016
Китай
2016 у китайському спорті